La Sirena peut désigner :

Cinéma 
 La Sirena : court métrage américain de Rosita Lama Muvdi sorti en 2017.

Toponymes

La Sirena : localité de la paroisse civile de Chorrerón de la municipalité de Guanta dans l'État d'Anzoátegui.

Homonymie de toponyme
Sirena